

Bosnië-Herzegovina
 Kozjak (Lopare), een plaats in de gemeente Lopare in Bosnië-Herzegovina

Bulgarije
 Kozjak (Silistra), een plaats in de Bulgaarse oblast Silistra

Kroatië
 Kozjak (Bilje), een plaats in de Kroatische gemeente Bilje
 Kozjak (eiland), een eiland voor de kust van Kroatië

Macedonië
 Kozjak (Karbinci), een plaats in de Macedonische gemeente Karbinci
 Kozjak (Resen), een plaats in de Macedonische gemeente Resen

Servië
 Kozjak (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica

Slovenië
 Kozjak (Dobrna), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrna
 Kozjak (Mislinja), een plaats in de Sloveense gemeente Mislinja